Zur Hurrikansaison 2018 siehe 
 Atlantische Hurrikansaison 2018 
 Pazifische Hurrikansaison 2018 
 Zyklonsaison im Nordindik 2018